Valea Neagră se poate referi la una din următoarele

 Valea Neagră, Maramureș
 Valea Neagră, Vrancea
 Valea Crișului, Bihor, numele vechi al acestei regiuni

sau la

 Lumina, Constanța, al cărui nume istoric, până în 1965, a fost Valea Neagră, Constanța

Nume proprii